Burnin' est un album des Wailers paru en 1973 ;
 Burnin' est un morceau de Daft Punk extrait de l'album Homework, paru en 1997.